2 miejscowości w Polsce:
 Rycerzewko – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. inowrocławskim, w gminie Pakość
 Rycerzewko – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. świdwińskim, w gminie Świdwin